Роберт Мартин: Мартин, Роберт (1910—1978) — канадский шахматист.
 Мартин, Роберт (1925—2012) — американский гребец.
 Мартин, Роберт (род. 1952) — американский инженер и программист.